Austriacka Formuła 3 Sezon 2004 – dwudziesty drugi sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2004
2004 w sportach motorowych